Boocock ist der Familienname folgender Personen:

 Justin Boocock (* 1975), australischer Slalomkanute
 Paul Boocock (* 1964), US-amerikanischer Schauspieler, Komiker und Synchronsprecher